La stagione 1972-1973 è stata la settantesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Don Givens del Queens Park Rangers con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Burnley e Queens Park Rangers e promosse in First Division 1973-1974.
  Huddersfield e Brighton & Hove Albion retrocesse in Third Division 1973-1974.

Note

Voci correlate 
 First Division 1972-1973
 Third Division 1972-1973
 FA Cup 1972-1973
 Football League Cup 1972-1973
 FA Charity Shield 1973

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973